Хесус Мария Де ла Вилья (род. 30 июня 1958, Паленсия) — испанский шахматист, гроссмейстер (1999). Старший тренер ФИДЕ (2010).

Двукратный чемпион Испании (1985 и 1988). Победитель командного чемпионата Испании 2015 года в составе клуба «Solvay Torrelavega».

В составе национальной сборной участник 2-х Олимпиад (1988 и 1994).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Хесуса Марии Де ла Вильи на шахматных олимпиадах
 Выступления Хесуса Марии Де ла Вильи в Кубках европейских клубов
 Выступления Хесуса Марии Де ла Вильи в командных чемпионатах Испании

Шахматисты Испании